Зели́нский () — фамилия польского происхождения. По-русски передаётся как Зелинский.

Известные носители 
 Зелинский, Василий Петрович (1904—1968) — советский военный деятель.
 Зелинский, Вильбур (1921—2013) — американский географ.
 Зелинский, Владимир (в монашестве Даниил; род. 1972) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Памфилийский, правящий епископ Западной епархии Украинской Православной Церкви в США.
 Зелинский, Владимир Корнельевич (род. 1942) — православный священник, религиозный писатель, публицист, переводчик, сын К. Л. Зелинского.
 Зелинский, Георгий Васильевич (1926—2001) — советский и российский режиссёр, заслуженный работник культуры Польской Народной Республики.
 Зелинский, Густав (1809—1881) — польский поэт и писатель, участник Ноябрьского восстания.
 Зелинский, Игорь Петрович (1933—2002) — советский и украинский учёный, доктор геолого-минералогических наук.
 Зелинский, Иосиф Григорьевич (1927—2005) — советский инженер-строитель, организатор строительства.
 Зелинский, Корнелий Люцианович (1896—1970) — советский литературовед, критик.
 Зелинский, Марцеллий Теодор Францишек Иосифович (1805 — ?) — доктор медицины и хирургии Берлинского университета.
 
 Зелинский, Пётр Петрович (1863—1931) — католический священник.
 Зелинский, Роман Фёдорович (1935—2013) — советский и российский композитор, музыковед, фольклорист.
 Зелинский, Сергей Леонидович (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Зелинский, Фаддей Францевич (1859—1944) — польско-русский филолог-классик, антиковед.
 
 Зелинский, Ян Викторович (род. 1980) — российский политический деятель.

Другое 
 Зелинский — большой ударный кратер, расположенный на северо-восточной границе Моря Мечты.

См. также 
 Зелински
 Зелинская
 Зелиньский
 Зеленский

Примечания